San Venanzio ima više značenja:
 San Venanzio, Bologna
 San Venanzio, Modena